Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Мирамаре, Флорида с основными направлениями полётов в Северной и Южной Америке. Spirit Airlines в настоящее время использует хабы в Форт-Лодердейле (Флорида) и Детройте (Мичиган). Более половины полётов компании производятся на Багамские острова, Острова Карибского моря и в Латинскую Америку.

История 
Spirit Airlines была основана в 1980 году в округе Макомб, Мичиган как Charter One,, базирующийся в Детройте чартерный туроператор, обеспечивающий полные турпакеты и пассажирские перевозки в Атлантик-Сити, Лас-Вегас и на Багамские острова. В 1990 году Charter One начал регулярные авиаперевозки из Бостона и Провиденс (штат Род-Айленд) в Атлантик-Сити. 29 мая 1992 года Charter One ввёл реактивные самолёты в свой флот, сменив название на Spirit Airlines и начав полёты из Детройта в Атлантик-Сити.

В апреле 1993 года Spirit Airlines начала регулярные рейсы в города Флориды. За следующие пять лет Spirit расширила географию полётов, включив в неё Лос-Анджелес, Нью-Йорк и штат Южная Каролина.

В ноябре 1999 года Spirit Airlines перевела свою штаб-квартиру из Мичигана в Мирамар, Флорида<ref>«[http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-22389646_ITM Spirit Airlines Honored as ``Good Corporate Citizen of the Year; Miramar Appreciation 2003.]» Business Wire. February 13, 2003. Досмотрено 17 декабря 2009</ref>. В ходе экспансии рынка были добавлены полёты в Чикаго. В ноябре 2001 года Spirit начала полёты в Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и ввела полностью испаноязычную поддержку для пассажиров, включая веб-сайт и бронирование.

В 2002 году Spirit начала полёты в Денвер (Колорадо) (позднее это направление было закрыто) и в Лас-Вегас (Невада).

Осенью 2003 года Spirit возобновила полёты в Вашингтон, в столичный Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана, приостановленные после терактов 11 сентября 2001 года и начала полёты в Канкун, Мексика.

26 сентября 2007 года Spirit объявила об обновлении внешнего вида самолётов. Было заявлено, что новая краска меньше весит, и из-за этого самолёты будут сжигать меньше топлива.

17 сентября 2009 года Федеральное управление гражданской авиации США оштрафовало Spirit Airlines на 375 000 долларов США за нарушение прав потребителей.

С 1 августа 2010 года Spirit Airlines стала взимать дополнительную оплату до 50 долларов США за ручную кладь, превышающую размеры 40х35х30 см.

 География полётов 
Spirit Airlines в настоящее время совершает полёты в 40 городов в Центральной Америки, Карибского бассейна, Южной Америки и США.

 Флот 

Флот Spirit Airlines'' состоит только из европейских самолётов Airbus, на июль 2021 года их количество составляет 164 борта:

На сентябрь 2009 средний возраст самолётов был 3,3 года. Spirit имеет второй по наименьшему возрасту флот самолётов Airbus в обеих Америках после мексиканской авиакомпании Volaris.

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт Spirit Airlines
 Официальный веб-сайт Spirit Vacations
 Полётный журнал Skylights
 "Don’t Come Crying to This Airline, " Нью-Йорк Таймс, 28 марта 2009 года
 Dominican Today — Florida Business Award

Бюджетные авиакомпании
Авиакомпании США
Авиакомпании, основанные в 1980 году
Мирамар (Флорида)